

Geografia
 Formica, isola dell'arcipelago delle Egadi

Persone 
Agostino Formica – scrittore e saggista italiano
Andrea Formica – vescovo cattolico italiano
Daniele Formica – attore e regista italo-irlandese
Giuseppe Formica – ex calciatore italiano
Mauro Formica – calciatore argentino
Riccardo Formica – antifascista italiano
Rino Formica – politico italiano

Zoologia 
Formica – genere appartenente alla famiglia Formicidae
Formicidae – famiglia di insetti imenotteri, noti complessivamente col nome comune di Formica.

Altro 
 Formica – figura araldica
Fòrmica – tipo di materiale